Der Begriff Gummizucker wird verwendet
 als Bezeichnung für den Einfachzucker Arabinose
 mancherorts als Sammelbegriff für Gummizuckerwaren, Lakritz und Schaumzuckerwaren